Тхайнгуен:

 Тхайнгуен — провинция во Вьетнаме
 Тхайнгуен — город, столица провинции Тхайнгуен